Николай Горностаев:
 Горностаев, Николай Александрович (1853—после 1917) — русский архитектор, с 1883 по 1892 руководил работами в Зимнем дворце.
 Горностаев, Николай Николаевич (1896—1938) — геолог, петрограф, профессор по кафедре петрографии ТИИ, первый директор ЦНИГРИ.